La Serie A1 1992 del Campionato italiano di baseball ha visto la partecipazione di dieci squadre e si è articolata su una stagione regolare di 36 partite (2 incontri settimanali, con un'andata e un ritorno), e una fase play-off a cui hanno avuto accesso le prime 4 classificate dopo la stagione regolare.
Ai play-off hanno preso parte anche le prime 2 classificate della Serie A2, che hanno sfidato la terza e la quarta dell’A1 nei quarti di finale al meglio delle cinque partite. Anche semifinali e finale sono state giocate al meglio delle cinque gare.
Inoltre la settima e l’ottava classificata della Serie A1 hanno affrontato la terza e la quarta dell’A2 nei play-out Promozione-Retrocessione.

Lo scudetto è andato al Telemarket Rimini, che si è aggiudicato la finale con l’Eurobuilding Bologna in tre partite (3-0).

Poliedil Casalecchio e Security Service Roma sono retrocesse in Serie A2 (quest’ultima viene in seguito ripescata dopo la rinuncia della Flower Gloves Verona, che riparte dall’A2), mentre sono state promosse in Serie A1 Pro.Co.Mac. Collecchio e Farma Crocetta Parma.

Classifiche finali

Stagione regolare

Quarti di finale

Semifinali

Finali scudetto

Risultati dei play-off

Risultati dei play-out

Note

Voci correlate 
Campionato italiano di baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball

Collegamenti esterni 

Baseball nel 1992
Campionato italiano di baseball